8-й национальный чемпионат Армении 1999 года — турнир армянской Премьер-лиги, в котором приняли участие 10 клубов. Чемпионом Армении в 3-й раз стал «Ширак» (Гюмри).

 
 С этого сезона турнир изменил своё наименование с «Высшей лиги» на «Премьер-лигу».
 «Эребуни»-АСС (Ереван) переименован в «Эребуни» (Ереван).
 «Пюник» (Ереван) переименован в «Киликию» (Ереван).
 «Звартноц» (Ереван) переименован в «Звартноц»-ААЛ (Ереван).
 «Ширак»-2 (Гюмри) переименован в ФК «Гюмри».
 ЦСКА-«Карабах» (Ереван) после 15 проведённых матчей снялся с чемпионата из-за финансовых проблем. Результаты этих матчей были аннулированы.
 В Первую лигу выбыли напрямую «Двин» (Арташат) и ФК «Гюмри», после переходного матча — «Киликия» (Ереван).
 В Премьер-лигу из Первой вышло напрямую «Динамо» (Ереван), после переходного матча — «Мика-Касах» (Аштарак).

Итоговая таблица 

И = Сыграно матчей; В = выигрыши; Н = ничьи; П = проигрыши; З = кол-во забитых голов; П = кол-во пропущено голов; О = Очки

Переходный матч

12.12.1999, Армавир

«Мика-Касах» (Аштарак) — «Киликия» (Ереван) — 1:0 (0:0). Гол: Армен Саакян, 15.

Результаты матчей

Лучшие бомбардиры

См. также 
 Кубок Армении по футболу 1999
 Первая лига Армении по футболу 1999

Ссылки 
 klisf: Армянская Премьер-лига 1999 (1) 
 klisf: Армянская Премьер-лига 1999 (2) 
 rsssf: Армянская Премьер-лига 1999 

Футбол в Европе в 1999 году
Спорт в Армении в 1999 году
Чемпионат Армении по футболу